SDMA steht für
 Space Division Multiple Access, siehe Multiplexverfahren#Raummultiplexverfahren (SDMA)
 Symmetrisches Dimethylarginin

Abkürzung